Lőrincz ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Lörincz (* 1959), ungarische Künstlerin
 Barnabás Lőrincz (1951–2012), ungarischer provinzialrömischer Archäologe
 Ferenc Lőrincz (* 1933), ungarischer Eishockeyspieler 
 Levente Lőrincz (* 1986), rumänischer Eishockeyspieler
 Márton Lőrincz (1911–1969), ungarischer Ringer
 Tamás Lőrincz (* 1986), ungarischer Ringer
 Tibor Lőrincz (* 1938), ungarischer Fußballspieler
 Tímea Lőrincz (* 1992), rumänische Skilangläuferin
 Viktor Lőrincz (* 1990), ungarischer Ringer